Neubrand ist

ein Familienname:
 Heinz Neubrand (1921–1998), österreichischer Musiker (Piano, Hammondorgel, Vibraphon), Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter
 Johann Nepomuk Neubrand (1785–1866), württembergischer Amstnotar, Landtagsabgeordneter
 Maria Neubrand (1955–2020), deutsche römisch-katholische Theologin, Neutestamentlerin, Hochschullehrerin und Ordensfrau
 Otto Neubrand (1911–1975), deutscher Maler

ein Ortsname:
 Neubrand (Brand), Ortsteil der Gemeinde Brand, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neubrand (Schneckenlohe), Ortsteil der Gemeinde Schneckenlohe, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Neuenbrand